Алас:

 Алас (форма рельефа) — типичная для равнинной Якутии и Тюменской области форма рельефа образование (якут. Алаас).
 Алас (народ) — народ в Индонезии, населяющий провинцию Северная Суматра.
 Алас (пролив) — пролив в акватории Индонезии, разделяющий острова Ломбок и Сумбава.
 алас (обряд) — хакасский обряд окуривания помещения дымом богородской травы для дезинфекции и от дурных духов.
 Алас (имя) — хакасское имя (дятел).
 Алас, Арнольд (1911—1990) — эстонский архитектор, участвовавший, среди прочего, в создании памятника «Бронзовый солдат».
 Алас, Хайме (род. 1989) — сальвадорский футболист, полузащитник.

См. также 
 Алас-Пурво — национальный парк, расположенный в восточной части острова Ява, Индонезия.
 Алас-и-Серк — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Алас-и-Уренья, Леопольдо (1852—1901) — испанский писатель, один из крупнейших литературных критиков конца XIX века.